Arany Tamás (XVI. század első fele–1565 után) protestáns prédikátor
 Arany Tamás (1966–) labdarúgó-játékvezető
 Arany Tamás (1974–) színművész